Mit Reichstagswahl 1924 werden folgende Wahlen bezeichnet:

Deutschland:
 Reichstagswahl Mai 1924
 Reichstagswahl Dezember 1924

Schweden:
 Wahl zum Schwedischen Reichstag 1924